Pervomaïsk, Pervomaïski (forme masculins), Pervomaïskaïa (forme féminine), ou Pervomaïskoïé (forme neutre), qui signifie « Premier Mai » en russe, est un toponyme qui commémore la Journée internationale des travailleurs. Ce nom a été attribué à plusieurs villes de l'ex-Union soviétique :

District de Pervomaïski, plusieurs districts dans des pays qui ont fait partie de l'Union soviétique ;

Pervomaïski, ancien nom de la petite ville de  ;
Pervomaïskoïé, autre nom pour la petite ville de  ;

Pervomaisk, une ville du voblast de Minsk ;
 (en biélorusse, Першамайская, Pyershamayskaya), une station du métro de Minsk ;

, un village rattaché à la ville d'Almaty, dans la province d'Almaty ;

, un village du district de Panfilov, province de Tchouï ;

, plusieurs divisions territoriales ;

 (ou Zone urbaine de Pervomaïskoïé), plusieurs zones urbaines ;
 (ou Pervomaïskaïa, ou Pervomaïskoïé), plusieurs localités habitées ;
, une commune rurale du , en république d'Adyguée ;
Pervomaïsk, une ville de l'oblast de Nijni Novgorod ;
Pervomaïski, une ville de l'oblast de Tcheliabinsk ;
Pervomaïski, une ville de l'oblast de Toula ;
Pervomaïski, une ville du kraï de Transbaïkalie ;
Pervomaïski, une ville de l'oblast de Tambov ;
Pervomaïski, un raïon de l'oblast de Tambov ;
Pervomaïski, un raïon de l'oblast d'Orenbourg ;
Pervomaïskaïa (métro de Moscou), une station du métro de Moscou ;
Pervomaïskaïa (station fermée, métro de Moscou) (1954-1961), une ancienne station du métro de Moscou ;
Pervomayskaya (Ufa Metro), une station du métro d'Oufa, dont les travaux ont été interrompus en 2005 ;
Pervomaïskoïé, un bourg de l’oblast de Léningrad ;

Pervomaïsk, une ville de l'oblast de Louhansk ;
Pervomaïsk, une ville de l'oblast de Mykolaïv, fondée le  ;
Pervomaïske, une commune urbaine de l'oblast de Mykolaïv ;
Pervomaïskyï, ville de l'oblast de Kharkiv ;
L'île Pervomaiskyi, une île artificielle du golfe borysthénique, dans l'oblast de Mykolaïv ;
Pervomaïski, une ville au sud-est de Snijne, dans l'Est de l'oblast de Donetsk ;
Pervomaïski, une petite ville à l'ouest-nord-ouest de la ville de Pisky, près de Donetsk.

Voir aussi

Pervomartovtsi, nom du groupe de conjurés révolutionnaires, assassins d’

Homonymie de toponyme